Internationalized Resource Identifier
 Международный республиканский институт
 IATA-код аэропорта в Иринга, Танзания
  Istituto per la Ricostruzione Industriale (сокр. IRI) - Институт промышленной реконструкции — итальянская государственная организация (ит.)

См. также 
 ИРИ